

Sigle
 ATK – Alliant Techsystems

Codici 
 ATK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alqasuk (Alaska) (Stati Uniti)

Informatica 
 ATK – Accessibility Toolkit di GNOME

Altro 
 ATK – casa motociclistica statunitense
 ATK – squadra di calcio indiana